Кристин Евангелиста (; ) — американская актриса.

Биография 
Кристин Евангелиста родилась 27 октября 1986 года в Статен-Айленде, Нью-Йорк, США. Двоюродная сестра супермодели Линды Евангелисты. Окончила актёрскую школу Херберта Бергхофа. 

Дебютировала на телевидении в 2005 году в эпизоде сериала «Закон и порядок». В 2009 году сыграла в фильме «Семейка Джонсов». Снималась в сериалах «Точка убийства» (2007), «Счастливая семёрка» (2013), «Пожарные Чикаго» (2014) и других.

В 2015—2017 годах играла Шерри в сериале «Ходячие мертвецы». В 2019 году вернулась к этой роли в сериале «Бойтесь ходячих мертвецов».

В 2017—2018 годах играла главную роль в сериале «По расчёту». В 2017 году появилась на обложке журнала «Vulkan».

Фильмография

Примечания

Ссылки